The Original Soundtrack er det tredje album fra den britisk popgruppe 10cc. Det indeholder gruppens populære sang "I'm Not In Love". De havde få uger inden udgivelsen skrevet kontrakt med Mercury Records til en værdi af mere end 1 mio. dollar. Hovedbaggrunden til denne aftale er sangen "I'm Not in Love".

Eric Stewart udtalte:

"At that point in time we were still on Jonathan King's label, but struggling. We were absolutely skint, the lot of us, we were really struggling seriously, and Philips Phonogram wanted to do a deal with us. They wanted to buy Jonathan King's contract. I rang them. I said come and have a listen to what we've done, come and have a listen to this track. And they came up and they freaked, and they said "This is a masterpiece. How much money, what do you want? What sort of a contract do you want? We'll do anything, we'll sign it". On the strength of that one song, we did a five-year deal with them for five albums and they paid us a serious amount of money."

Numre 
 "Une Nuit A Paris"
 "I'm Not In Love"
 "Blackmail"
 "The Second Sitting for the Last Supper"
 "Brand New Day"
 "Flying Junk"
 "Life Is A Minestrone"
 "The Film of My Love"

Eksterne henvisninger 

10cc-album
Album fra 1975